Щецинек:

 Щецинек — город в Польше, входит в Западно-Поморское воеводство, Щецинецкий повят.
 Щецинек — сельская гмина (волость) в Польше, входит в Щецинецкий повят, Западно-Поморское воеводство.